Odell ist der Name mehrerer

Orte im Vereinigten Königreich:
 Odell (Bedfordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Odell (Arkansas)
 Odell (Illinois)
 Odell (Indiana)
 Odell (Nebraska)
 Odell (New Hampshire)
 Odell (New York)
 Odell (North Carolina)
 Odell (Ohio)
 Odell (Oregon)
 Odell (Pennsylvania)
 Odell (Texas)
 Odell (West Virginia)

in Kanada:
 Odell (British Columbia)

Odell ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Barker Odell (1854–1926), US-amerikanischer Politiker
 Cary Odell (1910–1988), US-amerikanischer Szenenbildner
 Craig Odell, eigentlicher Name von Craig Alanson (* 1962), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jack Odell (1920–2007), britischer Ingenieur und Miterfinder der Matchbox-Autos
 Jackson Odell (1997–2018), US-amerikanischer Schauspieler

 Mary Odell (* ~1945), schottische Badmintonspielerin, siehe Mary Thompson
 MaryEllen Odell (* 1961), US-amerikanische Politikerin, County Executive des Putnam County
 Mats Odell (* 1947), schwedischer Politiker
 Moses F. Odell (1818–1866), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel H. Odell (1828–1904), US-amerikanischer Politiker
 Noel Odell (1890–1987), britischer Geologe und Bergsteiger
 Robert Odell (1896–1984), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Rosemary Odell (1924–1992), US-amerikanische Kostümbildnerin
 Tom Odell (* 1990), britischer Singer-Songwriter

Sonstiges:
 Odell-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 O’Dell
 Odel